Na Białorusi
 Kasciukouka – część Homla w obwodzie homelskim
 Kasciukouka – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim, w sielsowiecie Jaromina
 Kasciukouka – stacja kolejowa w miejscowości Kasciukouka, w rejonie homelskim, w obwodzie homelskim